

Codici 
 KHA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Khanek (Iran)

Linguistica
Ḫāʾ, settima lettera dell'alfabeto arabo

Storia 
 Kha – capo architetto al servizio del faraone Amenhotep III, il corredo della cui tomba è conservata al Museo egizio (Torino)
Kha – letteralmente: schiavi o servitori, termine in lingua lao con cui l'etnia dominante lao chiamava i lao theung, membri di varie etnie di origine mon khmer che tuttora occupano le aree pedemontane del Laos